Le patronyme Mailleu, Mailleur, , Maillien ou Maillieux, voire Mallieu ou Mallieux indique soit:
un nom de profession: rouchi maieu : maître tisserand, du moyen français : qui fait des cottes de maille.
une graphie de , Mayeux, Lemayeur, Lemahieu;
une variante de  ;
une origine, du toponyme La Mallieu.

René Mallieux, alpiniste et écrivain belge